Paris-Roubaix Femmes ist ein französisches Straßenradrennen im Frauenradsport.

Der Wettbewerb ist die Frauenversion von Paris-Roubaix, einem Monument des Radsports im Männerradsport. Er sollte erstmals im Jahr 2020 als Teil der UCI Women’s WorldTour ausgetragen werden, fiel aber aufgrund der COVID-19-Pandemie aus. Aus demselben Grund wurde die Austragung des Jahres 2021 vom Frühjahr auf den 2. Oktober 2021, dem Vortag des ebenfalls verlegten Männerrennens, verschoben. Startort der ersten Austragung war Denain. Nach 31 Kilometern folgte das Frauenrennen dem Kurs des Männerrennens bis zum Ziel auf der Radrennbahn von Roubaix. Auf den 116,4 Kilometern wurden 30 Kilometer Kopfsteinpflaster bewältigt.

Palmarès

Weblinks

Einzelnachweise 

Eintagesrennen
Sportveranstaltung in Frankreich
Frauenradrennen